Padela ima više značenja:
 Padela (Ređo di Kalabrija)
 Padela (Terni)